Le tournoi de tennis d'Adélaïde est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 1978, classée en catégorie Colgate Series, se dispute du 11 au .

Kerry Reid remporte le simple dames. En finale, elle bat Beth Norton.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Lesley Hunt et Sharon Walsh.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Tableau final

Premiers tours

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis d'Adélaïde
 Saison 1978 de la WTA

Lien externe

Navigation 

WTA 1978
Adelaide
Tennis en Australie en 1978
Tennis en décembre 1978